Ragazza alla finestra – dipinto di Louis-Léopold Boilly
Ragazza alla finestra – dipinto di Salvador Dalí